Okręty US Navy o nazwie USS  "Carib":
 Pierwszy  był okrętem zaopatrzeniowym zbudowanym w 1916.
 Drugi  został zwodowany w 1943.

Carib